Der Orden der Beständigkeit wurde am 21. Juli 1621 nach der verlorenen Schlacht in Böhmen am 8. November 1620 als Ritterorden eingerichtet. Stifter war der Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar. Sinn des Ordens war die Pflicht zum gegenseitigen Beistand, Schutz der Ehre und die Befreiung aus der Gefangenschaft.

Nach dem Friedensschluss mit Sachsen am 10. Mai 1632 erlosch der Orden.

Literatur 
 Gustav Adolph Ackermann: Ordensbuch sämtlicher in Europa blühender und erloschener Orden und Ehrenzeichen. Verlag Rudolf & Dieterici, Annaberg 1855, S. 201.

Weltlicher Ritterorden 
Historische Organisation (Weimar)
Gegründet 1621
Aufgelöst 1632